Jorge Silva – Pseudonimo di Jorge Manuel Lopes Silva, calciatore portoghese (Lisbona, n.1959)
 Jorge Silva – Pseudonimo di Jorge Soares da Silva, calciatore portoghese (Lamego, n.1972)
 Jorge Silva – Pseudonimo di Jorge Pinto da Silva, calciatore portoghese (Porto, n.1975)
 Jorge Silva – Pseudonimo di Jorge Fernando dos Santos Silva, calciatore portoghese (Porto, n.1996)